Актасти́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Жанааркинського району Улитауської області Казахстану. Адміністративний центр — село Актасти.

Населення — 218 осіб (2009; 429 в 1999, 644 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Актастинська сільська рада (село Актасти).

Примітки 

Сільські округи Жанааркинського району